Shepway – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Maidstone
 Folkestone and Hythe – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Kent
 Sheppey – wyspa w południowo-wschodniej Anglii, w hrabstwie Kent